Möre kan syfta på
Möre –   ett av de ursprungliga "små landen" som gav upphov till namnet Småland
Møre stift –  i Norge

Se även
Møre og Romsdal –  fylke i Norge
Sunnmøre –  område i fylket Møre og Romsdal
Nordmøre – område i fylket Møre og Romsdal